La casa Lezama Leguizamón es una construcción de estilo Ecléctico Regionalista, característica de la producción del regionalismo neo-vasco popular, pero con detalles y elementos de tradición culta y palaciega. 
Esta casona está emplazada en Avenida de Algorta, en el municipio de Guecho.
No debe confundirse con otras casas de la familia Lezama Leguizamón en Guecho, como el Palacio Lezama Leguizamón en el Paseo de Arriluce, Neguri, o con otras construcciones fuera de este municipio como el edificio también denominado como Casa Lezama-Leguizamón en la Gran Vía de Bilbao, o el Palacete Lezama Leguizamón en el municipio de Etxebarri.

Origen 
Representa un punto importante en la fase final de la obra de su arquitecto, Manuel María Smith, que participó en la construcción de muchos de los edificios palaciegos de Guecho, en varias ocasiones par esta misma familia.

Descripción 
Se trata de una casa exenta de planta cuadrangular, cubierta con un tejado a doble vertiente, asimétrica, de caballete perpendicular a la fachada principal. Organiza su alzado en semisótano, planta baja, y dos alturas. En su planta baja destaca una triple arquería rebajada, abierta. Los extremos así como un vano geminado y una hornacina van cegados.

En el centro de su fachada principal sobresale un balcón de forja de bella factura. En el frontal y zona alta contiene ladrillo visto y entramado de madera ficticio, que junto con el hastial triangular, relacionan esta casa con la arquitectura popular, y por lo tanto, con los característicos caseríos de tradición vasca. Su equilibrio compositivo y su elevada ubicación le confieren gran poder ambiental.

Actualidad 
Actualmente se encuentra catalogada como edificio de Especial Protección.

Obras de Manuel María Smith
Arquitectura de Guecho